Constantin Virgil Gheorghiu (1916-1992), est un écrivain roumain, auteur notamment du roman La Vingt-cinquième Heure.
 Virgil Gheorghiu  (1903-1977), est un poète, pianiste et critique musical roumain.